O Papiro 19  (19) é um antigo papiro do Novo Testamento que contém fragmentos dos capítulos dez e onze do Evangelho de Mateus.

Texto 

Mateus 10:32-40
 [32] – ε̣ν̣π̣[ροσ]θ̣ε̣ν̣ τ̣ω̣ν̣ [ανθρωπων ομολογ]η̣σ̣ω̣ [καγ]ω̣ α̣υ̣τ̣ον ενπ̣ρ̣ο̣[σθεν του πατρος] μου τ[ου ε]ν̣ ου̣ρ̣α̣ν̣οις. [33] ο̣σ̣[τις δ αν αρνη]σητ̣ε με εν̣προσθεν τω̣[ν ανθρωπων] α̣ρ̣νη̣σ̣[ομε] κ̣αγ̣ω α̣υ̣τ̣ο̣ν ε̣νπ̣[ροσθεν του] πατρο̣ς μου τ̣ου εν̣ ου̣ρα[νοις] [34] [μη] ουν νομισητ̣ε̣ οτι ηλ[θον βαλειν] ειρηνην επι την γ̣ην [ουκ ηλθον βαλειν ειρηνην αλλα μαχαιραν] [35] [ηλθον γαρ] διχασα̣ι αν̣θ̣[ρωπον κατα του π]α̣τρος αυτ̣ο̣υ̣ [και θυγατερα κ]α̣τ̣α̣ τ̣[ης μητρος αυτης και νυμφην κα]τ̣α τη̣ς̣ [πενθερας αυτης] [36] [και εχθροι] τ̣ο̣[υ] αν̣θ̣ρ̣ω̣[που οι οικιακοι] α[υτ]ο̣υ [37] ο φι̣λ̣[ων πατερα η μη]τ̣ερα̣ υπε̣ρ̣ εμε ο̣υ̣κ̣ ε̣[στιν μου] [α]ξιος [39] ο ευρων̣ την [ψυχην αυτου] α̣[πο]λ̣ε̣σ̣[ει] α̣υ̣τ̣ην̣ κ̣α̣[ι ο απολεσας] την ψυχην αυ̣το̣υ̣ ε̣ν̣[εκεν εμου] ευρησει αυτην̣ [40] [ο δ]ε̣χ̣[ομενος] υμας εμε̣ δεχετ[α]ι̣ [και ο εμε δε]χομε̣νος δεχετ̣α̣ι̣ τ̣ο[ν αποστει]

Mateus 10:41-11:5
 [λαντα με] [41] [ο δ]ε̣χομε̣νο̣ς̣ προ̣φ̣ητ̣η̣ν̣ [εις ονομ]α̣ π̣ρ̣οφητ̣ο̣υ [μισθο]ν̣ π̣ρο[φητου λη]μψ̣ε̣τ̣α̣ι̣ κ̣α̣ι̣ ο̣ δ̣[εχο]μ̣ε̣ν̣ο̣ς̣ [δικαιον ε]ι̣ς ονομα δ̣ι̣κ̣αιου̣ μισθ̣ο̣ν̣ [δικαιου λ]η̣ψ̣ετα̣ι [42] κ̣α̣ι̣ ο̣ς̣ ε̣α̣ν̣ π̣ο̣[τιση εν]α̣ των μικ̣ρ̣ων τ̣ου̣τ̣ω̣ν̣ [ποτηριο]ν̣ ψ̣υχρο̣υ̣ μ̣ον̣ο̣ν̣ εις ο[νομα μ]α̣θητο̣υ̣ α̣μ̣η̣ν̣ [λ]ε̣γω υμιν̣ [ου μη] [α]π̣ο̣[λεσ]η̣ [τον μισθον αυτου] [1] [κα]ι̣ ε[γενετο οτε ετελεσεν ο ιησους δι]α̣τ[ασ]σ̣ω̣ν̣ τ̣ο̣[ις δωδεκα μαθηταις] α̣υ̣[το]υ̣ [με]τ̣[εβη εκειθεν του διδα]σκ̣[ειν] κ̣α̣ι̣ [κηρυσσειν εν ταις] π̣ο̣[λεσιν αυτων] [2] [ο δε ιωαννης α]κο̣[υσας εν τω δεσμωτηριω] – [3] – [αυτω συ ει] ο ε̣ρ̣χ̣ο̣μ̣ε̣ν̣[ος η ετερον προσδο]κ̣ω̣μ̣ε̣[ν] [4] [και αποκριθεις ο ιησους ει]π̣εν αυτ̣ο̣ι̣[ς πο]ρ̣ε̣υ̣θ̣εν̣[τ]ε̣[ς απαγγει]λατε ι̣ω̣α̣ν̣[νη] α̣ ακ̣ο̣υ̣[ετε και β]λ̣ε̣π̣ε̣τ̣[ε] [5] τ̣υ̣φ̣[λο]ι̣ α̣ν̣α̣[βλεπουσιν και] χωλ̣ο̣ι̣ πε̣ρ̣ι̣π̣α̣[τουσιν]

Papiro 0019
Coleção da Biblioteca Bodleiana